O Campeonato Carioca de Basquete de 1953 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1953
Esporte no Brasil em 1953
1953 no basquetebol